

Geografia

Filippine
Calatrava – municipalità nella Provincia di Negros Occidental
Calatrava – municipalità nella Provincia di Romblon

Spagna
 Alcolea de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Argamasilla de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Ballesteros de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Calzada de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Caracuel de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Corral de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Higuera de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Hinojosas de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Moral de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Santiago de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Valenzuela de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villamayor de Calatrava – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Storia 
 Ordine Militare di Calatrava – ordine religioso cavalleresco spagnolo
 Calatrava La Vieja – antica città spagnola, fondata dagli arabi, che diede il nome all'ordine di Calatrava. Corrisponde all'odierna Carrión de Calatrava

Altro 
 Calatrava – serie di orologi
 Álex Calatrava – tennista spagnolo
 Santiago Calatrava – architetto e ingegnere spagnolo